Sezon 1935/1936 był 12. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Göteborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IF Elfsborg, dla którego było to pierwsze mistrzostwo w historii. Tytuł króla strzelców zdobył Sven Jonasson, który w barwach IF Elfsborg strzelił 24 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1935 w piłce nożnej
1936 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1935 w Europie
1936 w Szwecji